John Seagrave ist der Name folgender Personen:

* John Seagrave, 2. Baron Seagrave (auch John de Segrave; 1256–1325), englischer Adliger und Militär 
 John Seagrave (1315–1353), englischer Adliger, siehe John Segrave, 4. Baron Segrave